Гротовице може да се отнася за:
 Гротовице, село в Полша, Лодзко войводство, Кутненски окръг, община Опоров
 Гротовице, село в Полша, Лодзко войводство, Томашовски окръг, община Жечица
 Гротовице, квартал на Ополе